Лос Хабалинес има више значења:

 Лос Хабалинес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Хабалинес (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Хабалинес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хабалинес, Бенхамин Фелис (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику